Grusizza Piro (in sloveno Hrušica) è una frazione, ai piedi della Selva di Piro, dell'insediamento di Podicrai nel comune di Aidussina.

Il nome deriva dal latino Castra Ad Pirum dove sorgeva, presso il passo a 858 metri, una fortificazione del cosiddetto Claustra Alpium Iuliarum fatto costruire dall'impero intorno al 250. Tale forte comprendeva muri spessi 2 metri, alti 8 metri e 500 soldati stabili (ma ne poteva però ospitare fino a 100.000)

Nel 394 tra Ad Pirum e Aidussina venne combattuta la battaglia del Frigido.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Aidussina